Het ATP-toernooi van Athene 1988 (met de officiële naam Athens Open 1988) werd van 13 tot en met 20 juni 1988 gehouden in de Griekse hoofdstad Athene. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Athens Lawn Tennis Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema

Externe links 
 Uitslagen

1988
Athene